Józef Kucharski (1894–1940), kapitan Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej (Katyń)
 Józef Kucharski (1896–1942), działacz komunistyczny
 Józef Kucharski (1900–1940), porucznik Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej (Katyń)
 Józef Kucharski (1903–1941), artysta-grafik, malarz i architekt wnętrz
 Józef Kucharski (1910–1944), piłkarz